Svanberg er et svenskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Gustaf Svanberg
 Jöns Svanberg
 Lars Fredrik Svanberg

Efternavne